

Gastronomia 
 Cheong – dolci della cucina coreana

Persone 
 Cheong – cognome coreano
 Augustine Cheong Myong-jo – vescovo sudcoreano
 Joseph Cheong – pokerista statunitense di origini sudcoreane
 Nicholas Cheong Jin-suk – cardinale e arcivescovo cattolico sudcoreano
 Robin Cheong – taekwondoka neozelandese
 Sang-Wook Cheong – fisico sudcoreano